Guiratinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guiratinga (ort), Mato Grosso, 
 Guiratinga (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar